En Pologne, Bobrowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Bobrowo, une gmina du powiat de Brodnica ;
 Bobrowo, un village, chef-lieu de la gmina précédente.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bobrowo, un village de la gmina de Golina, dans le powiat de Konin ;
 Bobrowo, un village de la gmina de Rzgów, dans le powiat de Konin.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Bobrowo, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Bobrowo, un village.